Okręty US Navy o nazwie USS "Laffey":

 Pierwszy "Laffey" (DD-459) był niszczycielem typu Benson, który był w służbie w 1942 i po pół roku służby został zatopiony w czasie bitwy morskiej koło Guadalcanal.
 Drugi "Laffey" (DD-724) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który był w służbie w latach 1943-1968. Obecnie okręt-muzeum w Patriot's Point.

Laffey